Сан Рафаел, Ранчо има више значења:

 Сан Рафаел, Ранчо (Тепезала), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Сан Рафаел, Ранчо (Истакуистла де Маријано Матаморос), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Сан Рафаел, Ранчо (Сан Хосе Теакалко), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику